Indian Island ist der Name folgender Inseln

in den Vereinigten Staaten:
 Indian Island (Georgia)
 Indian Island (LaSalle County, Illinois)
 Indian Island (Rock Island County, Illinois)
 Indian Island (Whiteside County, Illinois)
 Indian Island (Humboldt County, Kalifornien)
 Indian Island (Lake County, Kalifornien)
 Indian Island (Napa County, Kalifornien)
 Indian Island (Cumberland County, Maine)
 Indian Island (Hancock County, Maine)
 Indian Island (Kennebec County, Maine)
 Indian Island (Knox County, Maine)
 Indian Island (Lincoln County, Maine)
 Indian Island (Penobscot County, Maine)
 Indian Island (Monroe County, Michigan)
 Indian Island (Presque Isle County, Michigan)
 Indian Island (Minnesota)
 Indian Island (Nebraska)
 Indian Island (New Jersey)
 Indian Island (New York)
 Indian Island (Beaufort County, North Carolina)
 Indian Island (Camden County, North Carolina)
 Indian Island (Ohio)
 Indian Island (Cowlitz County, Washington)
 Indian Island (Franklin County, Washington)
 Indian Island (Jefferson County, Washington)
 Indian Island (Pend Oreille County, Washington)
 Indian Island (Wyoming)

in Neuseeland:
 Indian Island (Neuseeland), ist eine Insel im Tamatea / Dusky Sound auf der Südinsel von Neuseeland